Катерина Макарова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки її перемогла Петра Квітова у другому колі. 

Маріон Бартолі виграла титул. перемігши Квітову у фіналі з рахунком 1–6, 6–4, 5–7. Це був перший титул Бартолі за рік і шостий за кар'єру, другий рівня прем'єр і перший на траві.

Сіяні гравчині 
{{columns-list|2|
  Віра Звонарьова (чвертьфінал)
  Лі На (2-ге коло)
  Вікторія Азаренко (чвертьфінал, знялася через травму правої пахвини)
  Франческа Ск'явоне (2-ге коло)
  Петра Квітова (фінал)
  Маріон Бартолі (переможниця)
  Саманта Стосур (півфінал)
  Андреа Петкович (1-ше коло)
}}

 Сітка 

 Фінальна частина 

| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= Ф Ск'явоне
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= В Вільямс
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= А Іванович
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Д Гантухова
| RD2-score07-1=79
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Н Лі
| RD2-score08-1=67
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=5
| RD3-team01= П Квітова
| RD3-score01-1=1
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=77
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= А Радванська
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=62

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= В Вільямс
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=7
| RD3-score03-3=2
| RD3-seed04= 
| RD3-team04={{nowrap| Д Гантухова}}
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=5
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=5
| RD4-team01= П Квітова
| RD4-score01-1=711
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02=
| RD4-score02-1=69
| RD4-score02-2=2r
| RD4-score02-3= 
}}

Players
 Сіяні гравчині 

  Олена Весніна (2-ге коло)
  Моріта Аюмі (1-ше коло)
  Анабель Медіна Гаррігес (кваліфікаційний матч)
  Грета Арн (2-ге коло, знялась)
  Віра Душевіна (1-ше коло)
  Бояна Йовановські (кваліфікувалася)
  Саня Мірза (кваліфікаційний матч)
  Алізе Корне (1-ше коло)

 Кваліфікувалися 

  Мір'яна Лучич-Бароні
  Чжен Цзє
  Бояна Йовановські
 ''' Таміра Пашек

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw
 Qualifying Draw 

2011
Aegon International